Ямб:
 Ямб — стихотворный размер.
 Ямб — русское название слитков серебра, обращавшихся в Китае до денежной реформы 1933 г.
 ЯМБ (Язык Машин Бухгалтерских) — язык программирования для советских бухгалтерских машин.

См. также 
 Ямба — в древнегреческой мифологии дочь Пана и Эхо